

Toponyme 

 Labarrère est une ancienne commune du Gers.

Patronyme 

 André Labarrère (1928-2006), homme politique français, notamment député et maire de Pau ;
 Christiane Blot-Labarrère, essayiste et universitaire française.

Patronyme occitan